Mirindiba é o nome vulgar de algumas árvores de diferentes famílias, mas em sua maioria as litráceas e também da família das combretáceas, geralmente com madeira de lei:
 
Mirindiba-bagre ou mirindiba-rosa (Lafoensia glyptocarpa)
 cerne-amarelo
 o mesmo que Cuiarana
 Outras espécies da família das litráceas e das combretáceas.
Mirindiba-doce (Glycydendron amazonicum) - não relacionada com as outras (Glycydendron)

Desambiguação
Desambiguações de vegetais